Елгава 94 ()
 Роман Яниса Йоневса 2013 года
 Фильм 2019 года режиссера Яниса Абеле